Мария Хмурковская () —  польская актриса театра и кино.

Биография 
Мария Хмурковская родилась 9 января 1901 года в Варшаве. Дебютировала в театре в Варшаве в 1918 году. В 1920 г. окончила Драматическую школу в Варшаве. Актриса театров в разных городах (Вильнюс, Люблин, Гродно, Лодзь, Грудзёндз, Катовице, Торунь, Познань). Во времени Варшавского восстания 1944 г. была санитаркой. Умерла 9 июня 1979 года в Варшаве, похоронена на варшавском кладбище Старые Повонзки.

Её муж — актёр Феликс Хмурковский.

Избранная фильмография 
  — Каждому можно любить / Każdemu wolno kochać
  — Влюблён, любит, уважает / Kocha, lubi, szanuje
  — Его большая любовь / Jego wielka miłość
  — Болек и Лёлек / Bolek i Lolek
  — 30 каратов счастья / 30 karatów szczęścia
  — Солгавшая / Skłamałam
  — Девушка ищет любви / Dziewczyna szuka miłości
  — Счастливое тринадцатое / Szczęśliwa trzynastka
  — Ложь Кристины / Kłamstwo Krystyny
  — Два ребра Адама / Dwa żebra Adama
  — Домашняя война / Wojna domowa ''(только в 14-й серии)
  — Самозванец с гитарой / Mocne uderzenie

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Актриса на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Участники Варшавского восстания 1944 года
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Женщины Польши в войнах
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши